Corneel van Kuyck, (1919-1991), Vlaams jeugdschrijver, pseudoniem Cor Ria Leeman
Frans Van Kuyck, (1852-1915), Antwerps kunstschilder en schepen
Hugo Van Kuyck (1902-1975), Belgisch ingenieur-architect
Fred Van Kuyk, (1947), Vlaams acteur
Louis Van Kuyck, (1821-1871), Antwerps kunstschilder